«Хата» — літературний альманах у двох випусках 1860, виданий у Петербурзі за редакцією П. Куліша.
 «Хата» — газета
 «Хата» — ілюстрований місячник літератури у Канаді, виходив у Вінніпегу 1911—1912.

Українські періодичні видання